Een verkeersweg:
 N242 (België), een gewestweg in Brussel
 N242 (Nederland), de Provinciale weg 242 in Noord-Holland
 N242 (Zwitserland)